Hérard ou Herard (sans accent aigu) est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Hérard, archevêque de Tours de 855 à 871 ;
 Gérard-Léonard Hérard (1637-1675), sculpteur belge ;
 Jean-Baptiste Hérard (1755-1834), homme politique français ;
 Charles Rivière Hérard (1789-1850), homme politique haïtien ;
 Jean Hérard (1888-1966),  homme politique français ;
 Lucien Hérard (1898-1993), professeur et journaliste français.

Prénom 

Hérard est également un prénom, peu usité.

Toponyme 

 Le mont Herard, sommet américain du Colorado.